Konstantinou ist der Familienname folgender Personen:

 Evangelos Konstantinou (1933–2015), deutsch-griechischer Byzantinist
 Hara & Andreas Konstantinou, zyrisches Popduo
 Konstantinos Konstantinou (19. oder 20. Jahrhundert), griechischer Radrennfahrer
 Michalis Konstantinou (* 1978), zyprischer Fußballspieler
 Stavros Konstantinou (* 1984), zyprischer Popsänger
 Vasilios Konstantinou (* 1947), griechischer Fußballtorhüter
 Vasilios Konstantinou (Leichtathlet) (* 1992), zyprischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Constantinou